Вилијамстон има више значења:
 Вилијамстон (Мичиген)
 Вилијамстон (Јужна Каролина)
 Вилијамстон (Северна Каролина)